Haru bezeichnet:

 Haru Reisen, ein ehemaliges deutsches Busunternehmen
 Haru (1996), einen japanischen Film von Yoshimitsu Morita aus dem Jahre 1996

Abkürzung